Соревнования по вольной борьбе в рамках VIII летней Спартакиады народов СССР проходили в Москве с 18 по 22 июля 1983 года. Одновременно турнир имел статус 39-го Чемпионата СССР по вольной борьбе.

Медалисты

Примечания

Литература 
 Классическая и вольная борьба. Справочник / Сост. Н. И. Мягченков — : Физкультура и спорт, 1984;
 Панорама спортивного года 1983 / Сост. А. Н. Корольков — М.: Физкультура и спорт, 1984.

Соревнования по борьбе в Москве
Июль 1983 года
Спорт в России в 1983 году
1983 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1983 году